Титанофонеус, или титанофон () — хищный дейноцефал группы антеозавров. Известен из средней перми Приуралья и Поволжья (описан из Ишеево в Татарии — нижнетатарский ярус).

Описание 

Во многом сходен с южноафриканским антеозавром. Череп высокий и узкий, у взрослых особей развиты утолщения заглазничной и лобной области (пахиостоз). Мощные резцы и клыки, 8-9 пар мелких заклыковых зубов. Ноги мощные, не очень длинные, с широкими кистями и стопами (возможно, имелась плавательная перепонка). Хвост длинный. В целом скелет довольно лёгкий. Молодые особи (первые из описанных экземпляров) достигали в длину 3 метров, черепа взрослых могли достигать 60 см в длину при общей длине не менее 4 м.

Виды 

Типовой вид — T. potens, описан И. А. Ефремовым в 1938 году. Типовой череп (молодая особь) сломан и его передняя часть резко вздёрнута вверх (именно так он изображался в старых книгах). В реальности он был не столь «бульдогообразным».

К данному роду может принадлежать и другой хищный дейноцефал из Ишеево — долиозавриск. М. Ф. Ивахненко обосновывает синонимичность типового вида титанофона и долиозавриска (на чём изначально настаивал И. А. Ефремов).

Помимо типового, к роду относят также вид T. adamanteus из одновозрастного Ишееву местонахождения Малый Уран. Ранее его считали вторым видом долиозавриска. Длина его черепа около 60 см, череп более высокий и короткий, отличается также по форме гребня на угловой кости.

Вид T. rugosus описан по фрагменту угловой кости из местонахождения Бутлеровка в Татарии, описанного Траутшольдом (как Oudenodon rugosus) ещё в 1884 году.

Ранее с титанофоном сближали также терапсида Admethophoneus karagalensis, описанного по фрагментам черепа И. А. Ефремовым в 1954 году. Адметофона сейчас относят к примитивным горгонопсиям типа камагоргона.

Изначально титанофон считался водным хищником, вроде крокодила, но, вероятно, взрослые особи охотились на крупных позвоночных и на суше.

Примечания

Литература 
 Чудинов П. К. Ранние терапсиды. — М., Наука, 1983. — С. 82—84.
 Ивахненко М. Ф. Тетраподы Восточно-Европейского плакката — позднепалеозойского территориально-природного комплекса. — Пермь, 2001. — С. 87—89.
 
 Valentin P. Tverdokhlebov, Galina I. Tverdokhlebova, Alla V. Minikh, Mikhail V. Surkov, and Michael J. Benton, (2005) Upper Permian vertebrates and their sedimentological context in the South Urals, Russia, Earth-Science Reviews 69 27-77 55.
 Голубев В. К. Стратотипы и опорные разрезы верхней перми Поволжья и Прикамья. Казань: Экоцентр. 1996. С. 381—389
 Ископаемые рептилии и птицы, ч. 1. — под ред. М. Ф. Ивахненко и Е. Н. Курочкина. — М., Геос., 2008. — С. 121—124.

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates 400.500 Therapsida: Anteosauridae
 Brithopodidae / Anteosauridae
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Dicynodon.htm

Дейноцефалы
Синапсиды пермского периода